Pailly peut désigner :

 Pailly, commune française de l'Yonne
 Pailly, commune suisse du canton de Vaud

Voir aussi
 Le Pailly , commune française  de la  Haute-Marne.